Zins steht für:

 Zins, Entgelt für vorübergehend überlassenes Kapital
 Zins, Berg in Schriesheim, Baden-Württemberg

Zins ist der Familienname folgender Personen:

 Günther Zins (* 1951), deutscher Bildhauer
 Henryk Zins (1922–2002), polnischer Historiker
 Jaffa Zins (1928–2019), israelische Schriftstellerin
 Lucien Zins (1922–2002), französischer Schwimmer und Nationaltrainer